Манильская обсерватория - астрономическая обсерватория, основанная в 1865 году иезуитами в кампусе Манильского университета в Кесон-Сити, Филиппины. Основой задачей обсерватории в 19 веке было предсказание тайфунов.

История обсерватории 
Метеорологические наблюдения начались в 1865 году, сейсмологические в 1885 году, а астрономические только в 1899 году. Был филиал на высоте 5000 футов над уровнем моря. Работа обсерватории была прервана Второй мировой войной. Во время битвы при Маниле все инструменты обсерватории были разрушены.

Инструменты обсерватории 
 19-дюймовый рефрактор

Направления исследований 
 Метеорология
 Сейсмология
 Геомагнитные явления
 Радиособытия солнечной природы

Интересные факты 
 Астероид :en:4866 Badillo - назван в честь директора Манильской обсерватории

Ссылки 
 Manila Observatory: A Stellar Legacy by Bamm Gabriana
 Manila Observatory
 Catholic Encyclopedia (1913)/Manila Observatory

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Manila Observatory»

См. также 
 Список астрономических инструментов
 Список кодов обсерваторий

Астрономические обсерватории по алфавиту
Астрономические обсерватории Филиппин
Появились в 1865 году
Манила